St. Onge oder St-Onge ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno St-Onge (* 1959), kanadischer Biathlonfunktionär
 Guylaine St-Onge (1965–2005), kanadische Schauspielerin
 Ryan St. Onge (* 1983), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 William St. Onge (1914–1970), US-amerikanischer Politiker

St. Onge bezeichnet außerdem:

 St. Onge Township, eine Ortschaft im US-Bundesstaat South Dakota